30. breddegrad kan henvise til:

 30. nordlige breddekreds
 30. sydlige breddekreds